Candice Bergen (ur. 1946) – amerykańska aktorka
 Candice Bergen (ur. 1964) – kanadyjska polityk, przewodnicząca CPC, parlamentarzystka z Manitoby